

Art contemporain 
 Lyrics (installation), installation de Saâdane Afif.

Littérature 
 Dramatic Lyrics, recueil de poèmes anglais de Robert Browning (1842).

Musique 
 Lyrics, paroles d'une chanson.
 Lyric Street Records, label musical, filiale de Hollywood Records et basé à Nashville.
 Explicit Lyrics, troisième album de la chanteuse Ophélie Winter. 
 House of Pain (Fine Malt Lyrics), Albums de House of Pain Same As It Ever Was.
 Low Man's Lyric, onzième chanson du septième album studio de Metallica, ReLoad.

Télévision 
 Don't Forget the Lyrics!, jeu télévisé américain animé, adapté en France sous le nom N'oubliez pas les paroles ! et au Québec On connaît la chanson !.

Théâtre 
 Lyric Opera House, salle de spectacles de Baltimore, État du Maryland aux États-Unis.
 Lyric Theatre, théâtre du West End sur Shaftesbury Avenue dans la Cité de Westminster à Londres.

Voir aussi  
 LRC (nom faisant référence à Lyrics), format de fichier contenant des paroles de chansons.